Der Eiskunstlauf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2014 wurde am 19. und 20. Februar im Eisberg-Eislaufpalast in Sotschi ausgetragen. Olympiasiegerin wurde Adelina Sotnikowa aus Russland. Die Silbermedaille gewann Kim Yu-na aus Südkorea und die Bronzemedaille Carolina Kostner aus Italien.

Ergebnisse

Kurzprogramm 
19. Februar 19:00 Uhr (Ortszeit), 16:00 Uhr (MEZ)

Kür 
20. Februar 19:00 Uhr (Ortszeit), 16:00 Uhr (MEZ)

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse bei der ISU

Einzel Frauen